Ignacio Martínez puede referirse a:

 Ignacio Martínez de Pinillos militar y político, gobernador de Oaxaca, México de 1854 a 1855
 Ignacio Martínez de Azcoitia Herrero (1875 - 1932), político español.
 Nacho Martínez (Ignacio Martínez Navia-Osorio, 1952-1996), actor español.
 Ignacio Martínez Mendizábal, paleontólogo español, uno de los investigadores del Yacimiento de Atapuerca.
 Ignacio Martínez Maldonado (1955), escritor uruguayo.
 Ignacio Martínez de Pisón (1960), escritor y guionista español.
 Juan Ignacio Martínez Jiménez (1964), entrenador de fútbol en España.